Terbangan (instrument), ook wel Rebana, een tamboerijn in Indonesië, Maleisië en Cambodja
 Terbangan-groep, een muziekformatie uit Java